USS Albemarle, ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Albemarle Sound en Carolina del Norte.

 El , fue una coleta capturada y dada de alta en la armada estadounidense en el año 1863, y vendida en octubre de 1865.

 El , fue capturado por la armada en 1865 y vendido en 1867.

 El , fue un portahidroaviones en servicio desde 1940 hasta 1960, que fue desguazado en 1975.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos